Robert Taylor (acteur) (1911-1969), Amerikaans acteur
 Robert Taylor (Australisch acteur), Australisch acteur
 Robert Taylor (atleet) (1948-2007), Amerikaans atleet
 Robert Taylor (animator), werkte in verscheidene rollen aan tekenfilms en tekenfilmseries
 Bob Taylor (darter) (1960), Schots darter
 Bob Taylor (voetballer) (1967), Engels voetballer
 Bob Taylor, Amerikaans gitaarmaker, zie Taylor Guitars
 Robert Taylor (hockeyer), Iers hockeyspeler
 Robert Taylor (informaticus) (1932-2017), Amerikaans informaticus
 Bogdan Croitoru, Roemeens zanger, artiestennaam onder meer Bob Taylor
 Robert Taylor (voetballer, 1994), Fins voetballer